Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2006 года проводился в Бразилии с 14 сентября по 25 сентября. На чемпионате выступили 16 команд. Это был 15-й по счёту турнир. Победителем стала сборная Австралии, выиграв в финальном матче у сборной России со счётом 91:74. Чемпионат мира являлся квалификацией на Олимпийские игры 2008.

Арены

Формат 
Формата турнира остался такой же как предыдущие два чемпионата мира.
 Предварительный турнир проводится с разбивкой на 4 группы A, B, С и D по 4 команды.
 Четвертые команды групп A, B, С и D встретились между собой в классификации за 13-16 места.
 Первые три сборные групп A и B образовали группу E, а первые три сборные групп C и D образовали группу F. Результату предварительного раунда учитываются в группах E и F .
 Команды занявшие в группах места 5 и 6 - в плей-офф разыгрывали 9- 12 места.
 Победители с 1 по 4 место в группах E и F в плей-офф разыгрывали медали первенства.

Участники

Квалификация по регионам ФИБА 

Впервые в чемпионате мира участвовала команда:
 Представитель от ФИБА Африка - сборная Нигерии (чемпион Африки 2005 года).

Участники по группам

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификация за 13-16 места 

Матчи за 13-16 места

 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

Раунд 1/8 финала

Группа E 

1 тур

2 тур

 3 тур

Группа F 

1 тур

2 тур

 3 тур

Квалификация за 9-12 места 

 Матчи за 9 — 12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Квалификация за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика турнира

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира 2006 на сайте архиве ФИБА 
 Чемпионат мира 2006 на сайте www.todor66.com 
 Чемпионат мира 2006 на сайте eurobasket.com 
 Чемпионат мира 2006 года на сайте История Баскетбола США

2006
2006 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Сан-Паулу (штат)
Сентябрь 2006 года